Noailles kan syfta på:

 Noailles, Corrèze − fransk kommun
 Noailles, Tarn − fransk kommun
 Anna de Noailles − fransk grevinna och poet
 10784 Noailles − en asteroid i huvudbältet